Vitesse kwam in het seizoen 1988/1989 voor het negende jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1988/'89 voor het tweede seizoen op rij onder leiding van trainer Bert Jacobs.

In de Eerste divisie werd Vitesse kampioen met 54 punten (in het "2 punten"-systeem). Dit was het tweede kampioenschap in de Eerste divisie van Vitesse en de derde promotie naar de Eredivisie. Vitesse hield 18 keer de nul en kreeg slechts 20 doelpunten tegen, beide zijn clubrecords.
In de KNVB beker behaalde Vitesse de kwartfinale, waarin Willem II na strafschoppen won.

In de competitie bezochten gemiddeld 3.994 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1988/89
 KNVB beker 1988/89

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1988/89